Сергей Павлович Вдовицын (1919 — ?) — бригадир монтажников мостоотряда № 5 Минтранса СССР (Красноярский край), Герой Социалистического Труда (1962).

Биография 
Родился в семье рабочего.

После окончания в 1937 году фабрично-заводской школы начал трудовую деятельность на стройках Мурманска.

В 1939 году был призван в РККА, участник Советско-финской войны (1939—1940). В годы Великой Отечественной войны служил артиллерийским мастером 40-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового полка.

После окончания Великой Отечественной войны начал трудиться в мостостроительном отряде, который восстанавливал и строил мосты во многих областях СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 августа 1962 года за выдающиеся производственные успехи, достигнутые в области строительства мостов Вдовицын Сергей Павлович удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Литература 
 Сибиряки. — Красноярск, 1976.

Ссылки 
 Вдовицын С. П. на сайте «Герои страны»

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Персоналии:Канск